F2A est un sigle qui peut faire référence à :
 un modèle du Bristol F.2, avion britannique de la Première Guerre mondiale ;
 Brewster F2A Buffalo, avion de chasse américain utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale ;
 un modèle du Sea Harrier, avion d'attaque britannique ;
 une variante du missile Milan ;
 une catégorie de vol circulaire (en modélisme aérien) ;
 F2a, code du syndrome du muscle élévateur de l'anus, selon la classification de la Fondation de Rome Rome IV, publiée en 2016